En informatique, Microsoft VLSC () est un portail Web de gestion des licences ouvertes (non OEM).